A Dlhá Lúka településnév jelentései:

Hosszúrét, Kvacsan szlovákiai község részének szlovák neve a Liptószentmiklósi járásban
Krásnohorská Dlhá Lúka, Várhosszúrét szlovákiai község  Rozsnyói járásban
Muránska Dlhá Lúka, Murányhosszúrét szlovákiai község a Nagyrőcei járásban